Натуральне число 573
 573 рік до нашої ери
 573 рік нашої ери